Pilarense – abitanti di Pilar (Alagoas)
Pilarense – abitanti di Pilar (Buenos Aires)
Pilarense – abitanti di Pilar (Paraíba)
Pilarense – abitanti di Pilar de Goiás
Pilarense – abitanti di Pilar do Sul